Chimaira – gruppo statunitense metalcore e groove metal con influenze death metal
 Chimaira – album del gruppo Chimaira
 Chimaira – romanzo di Valerio Massimo Manfredi